Ludolff ist der Familienname folgender Personen:
 Ferdinand Ludolff (1846–1906), deutscher Architekt
 Hans Lanser-Ludolff (um 1860–nach 1923), deutscher Theater- und Filmschauspieler sowie Theaterregisseur in der Stummfilmzeit

Siehe auch:
 Ludolf (dort auch Ludolph)